Casatus ist der Name von: 

 Casatus (Mondkrater), Mondkrater
 Casatus (Toreut), römischer Toreut im 1. Jahrhundert
 Paulus Casatus (1617–1707), italienischer Jesuit, Mathematiker, Physiker und Astronom